Академия:

 Академия — наименование научных организаций, а также учебных заведений.
 Академия художеств — название многих учебных заведений и организаций, связанных с сохранением художественных традиций.
 Платоновская Академия — философское учебное заведение в Древней Греции, основанное Платоном в 387 году до н. э.
 Платоновская академия в Кареджи — повторение античной Платоновской академии во Флоренции второй половины XV века.

Образование 
 Академия наук — некоммерческая организация, объединяющая людей, занимающихся различными науками. В частности, государственные академии, включающие также:
 Академия художеств — учебное заведение в области искусства. См. список академий художеств в различных городах и странах, содержащийся в этой статье.
 Академия — один из видов высших учебных заведений.
 Духовная академия — учебное заведение, дающее высшее духовное образование.
 «Академия знаний» — польское научное общество, существовавшее в Польше с 1872 года. В 1919 году Академия знаний стала основой современной Польской академии знаний.

Музыка 
 «Академия» — музыкальный дуэт Александра Цекало и Лолиты Милявской.

Спорт 
 
 «Академия-Казань» — российский мужской волейбольный клуб из Казани.
 Академия — наименование (вид) специализированной спортивной школы, центра подготовки (см. Академия ФК «Зенит», Академия ФК «Спартак», Академия футбола имени Юрия Коноплёва и другие, также Стадион академии ФК «Краснодар»).
 «Национальная академия футбола» — организация (некоммерческая структура, фонд), создана в 2004 году Романом Абрамовичем.
 «Академи» — футбольный стадион в Манчестере, Великобритания.

Географические объекты 
 Академия во Франции — административно-территориальное объединение государственных университетов по округам Министерства высшего образования.
 Академия — один из центральных районов Афин.
 Академия — местечко в Каунасском районе Литвы.
 Академия — местечко в Кедайнском районе Литвы.

Прочее 
 (829) Академия — астероид, названный в честь 200-летия Петербургской академии наук.
 «Академия» — цикл фантастических романов Айзека Азимова (другие названия — Основание,  Фонд, Установление, Организация, Фундамент, Фундация).
 «Академия» — на уголовном жаргоне название следственного изолятора «Кресты» в Петербурге .
 «Академия» — дворец культуры, учреждение культуры Новосибирского Академгородка.
 «Академия» — антиутопический рассказ Роберта Шекли.
 «Академия» — современное российское издательство, образованное в 1995 году.

См. также 
 Academia — советское издательство, существовавшее в 1921—1937 годах.
 Academia — издательство Чешской академии наук.
 Academia — художественная галерея Уфимского государственного нефтяного технического университета в городе Уфе
 ACADEMIA — просветительский медиапроект (с 12 апреля 2010 года) телеканала «Культура» по трансляции публичных лекций ведущих отечественных учёных.
 Academia.edu — социальная сеть для сотрудничества учёных, запущенная в 2008 году.

Примечания